Guareschi ist der Familienname von:

 Celso Guareschi (1906–1966), italienischer Zoologe und Embryologe
 Giovannino Guareschi (1908–1968), italienischer Schriftsteller
 Icilio Guareschi (1847–1918), italienischer Chemiker
 Vittoriano Guareschi (* 1971), italienischer Motorradrennfahrer